Marcilly, település Franciaországban, Manche megyében
Marcilly, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Marcilly-et-Dracy, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Marcilly-lès-Buxy, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Marcilly-en-Bassigny, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Marcilly-sur-Eure, település Franciaországban, Eure megyében
Marcilly-la-Gueurce, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Marcilly-sur-Seine, település Franciaországban, Marne megyében
Marcilly-sur-Tille, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Marcilly-Ogny, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében